Ольхова́тка () — село,
Ольховатский сельский совет,
Кобелякский район,
Полтавская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 5321885401. Население по переписи 2001 года составляло 747 человек.

Является административным центром Ольховатского сельского совета, в который, кроме того, входят сёла
Деменки,
Левобережная Соколка,
Панское и
Проскуры.

Географическое положение 
Село Ольховатка находится на левом берегу реки Ворскла в начале её дельты, ниже по течению на расстоянии в 4 км расположено село Шевченки.

История 
В 1946 году указом ПВС УССР село Ханделеевка переименовано в Ольховатку.

Известные уроженцы 
 Тихон Клименко — Герой Советского Союза.
 Александр Максименко — украинский и советский живописец. Лауреат Сталинской премии III степени (1948).

Примечания